Skat puede referirse a:

 Skat, nombre propio de la estrella Delta Aquarii.
 Skat, juego de cartas muy difundido en Alemania y Silesia.  
 Mikoyan Skat, avión no tripulado ruso.